J82 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Leyland (Regno Unito)